Miejscowości w USA:
 North Middletown – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Bourbon
 North Middletown – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth